Burg Neidenstein ist der Name folgender Burgen:

 Burgruine Neidenstein (Hollfeld) in Hollfeld-Neidenstein im Landkreis Bayreuth
 Burg Neidenstein in Neidenstein im Rhein-Neckar-Kreis